Marshall Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Brücken:

 Marshall Bridge (Indiana), NRHP Nr. 78000400
 Marshall Bridge (Washington), NRHP Nr. 95000631